Ел Мирадор Дос има више значења:

 Ел Мирадор Дос (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор Дос, Лос Арболитос (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор Дос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор Дос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику